Godiva steht für:
 Lady Godiva, eine angelsächsische Adlige des 11. Jahrhunderts
 Godiva Chocolatier, belgischer Schokoladenhersteller
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Payne & Bates
 (3018) Godiva, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Godiva-Reaktor, US-amerikanischer Forschungsreaktor der 1950er-Jahre

Siehe auch:
 Lady Godiva (Begriffsklärung)
 Lady Godiva’s Operation, Song von Velvet Underground